Cvrčovice (powiat Brno)
 Cvrčovice (powiat Kladno)